Trigonidium grande (dier), een insectensoort
Trigonidium grande (plant), een orchidee soort